Білогоро́дська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України та країн колишнього СРСР.

Білогородська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Білогородська вулиця — вулиця в місті Хмельницький.

Білогородська вулиця — вулиця в місті Самара.

Вулиці